Francesco Coco kan syfta på:

 Francesco Coco (domare) 
 Francesco Coco (fotbollsspelare)